

Onomastica
 Abdelaziz – nome proprio di persona arabo

Persone
 Feryal Abdelaziz – karateka egiziana
 Iosra Abdelaziz – ex ginnasta italiana
 Mohamed Abdelaziz – politico sahrāwī